Als Infanterieschule werden folgende militärische Ausbildungseinrichtungen bezeichnet:

 Infanterieschule der Bundeswehr in Hammelburg
 Infanterieschule der Reichswehr in München, später Dresden
 Infanterieschule Döberitz, siehe Truppenübungsplatz Döberitz
 Infanterieschulen für Fahnenjunker im Zweiten Weltkrieg
 Infanterieschule I Plauen der Nationalen Volksarmee der DDR, siehe Offiziershochschule der Landstreitkräfte „Ernst Thälmann“
 Infanterieschule II Frankenberg der Nationalen Volksarmee der DDR, siehe Offiziershochschule der Landstreitkräfte „Ernst Thälmann“
 École de l’infanterie in Frankreich
 Infanterieakademie von Toledo in Spanien
 United States Marine Corps School of Infantry im Marine Corps Base Camp Roy S. Geiger